The Seventh Sign — музичний альбом шведського музиканта Інгві Мальмстіна. Виданий 9 травня 1994 року лейблом Pony Canyon. Загальна тривалість композицій становить 48:31. Альбом відносять до напрямку неокласичний метал.

Список пісень

Посилання 
Encyclopaedia Metallum - Yngwie J. Malmsteen - The Seventh Sign 

Альбоми Інгві Мальмстіна